Бигосово () — агрогородок (до 2010 — посёлок), центр Бигосовского сельсовета в Верхнедвинском районе Витебской области. Расположен за 18 км на северо-запад от Верхнедвинска на реке Росице. Является железнодорожной станцией на линии Полоцк — Даугавпилс.

История 
Посёлок возник в 1866 году при строительстве Риго-Орловской железной дороги и первоначально назывался станцией Георгиевской, включая деревянное строение станции, пакгауз и жилой дом. В 1904 году станция Георгиевская Сушковской волости насчитывала 3 двора и 23 жителя. В 1901 году были построены новые дома для персонала станции.

С 1924 года — в составе Белорусской ССР, центр сельсовета Дриссенского района Полоцкого круга (до 26.6.1930). Бигосово приобрело статус пограничной станции и началось строительство капитального здания железнодорожного вокзала, который принял первых пассажиров в 1926 году. В начале 1930-х годов в Бигосово работал валютный универмаг Торгсина.

В начале июля 1941 года Бигосово была оккупирована немецкими войсками. Со станции вывозилось население на работы в Германию. К концу 1941 года в окрестностях Бигосово развернулось партизанское движение.

С 20.9.1944 — в Полоцкой, с 8.1.1954 — в Витебской областях. С 25.12.1962 — в Верхнедвинском районе.

В 1957 году в Бигосово был построен завод «Зооветинструмент», современный ОАО «Инвет» — градообразующие предприятие в Верхнедвинском районе. В 2005 году был открыт православный храм Архангела Михаила.

Достопримечательности 
 Железнодорожный вокзал. Памятник архитектуры стиля «модерн» (1924—1926)
 Католическая Троицкая часовня (1994)
 Православный храм Архангела Михаила (2005)

Население 
 1904 г. — 23 жителя.
 2001 г. — 2126 жителей.
 2009 г. — 1762 жителя, 772 хозяйства.
 2019 г. — 1427 жителей.

Предприятия и организации 
 Завод ОАО «Инвет»
 Агропромышленное предприятие ОАО «Балины»

В агрогородке расположены пограничная застава и отделение пограничного контроля.

В Бигосово находятся музыкальная школа, средняя школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, больница, отделения связи и «Беларусбанка», 9 магазинов.

Существует железнодорожное сообщение с городами Полоцк и Витебск.

Известные уроженцы 
Ивановский Владимир Сергеевич (род. 1967) — российский военачальник, Начальник Главного управления военной полиции Минобороны России, генерал-лейтенант.

Примечания

Литература 
 Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Витебская область / ред. С. В. Марцелев [и др.]. — Минск: БелСЭ им. Петруся Бровки, 1985. — С. 164—165.

Ссылки 
 Бигосово на сайте globus.tut.by 

Агрогородки Верхнедвинского района